Miasta w USA:
 Roxbury – miasto w stanie Connecticut, w hrabstwie Litchfield
 Roxbury – jednostka osadnicza w stanie Kansas, w hrabstwie McPherson
 Roxbury – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Oxford
 Roxbury – miasto w stanie New Hampshire, w hrabstwie Cheshire
 Roxbury – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Delaware
 Roxbury – miasto w stanie Vermont, w hrabstwie Washington
 Roxbury – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Dane

Gminy w USA:
 Roxbury (ang. Roxbury Township) – gmina w  Bostonie w stanie Massachusetts
 Roxbury (ang. Roxbury Township) – gmina w stanie New Jersey, w hrabstwie Morris